Baraúna (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Baraúna (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 baraúna (hout), een houtsoort